LGA 1155 (Socket H2) — процессорный разъём для процессоров Intel, использующих микроархитектуру Sandy Bridge (Sandy Bridge и последующий Ivy Bridge).
Анонсирован 3 января 2011 года.
Socket H2 разработан в качестве замены Socket H (LGA 1156); несмотря на схожую конструкцию, процессоры LGA 1155 и LGA 1156 несовместимы друг с другом и у них разные расположения пазов. В свою очередь, LGA 1155 в 2013 году был заменён на LGA 1150 (Socket H3).

Выполнен по технологии LGA () и представляет собой разъём с подпружиненными или мягкими контактами, к которым с помощью специального держателя с захватом и рычага прижимается процессор, имеющий контактные площадки.

Системы охлаждения с креплением для LGA 1156 совместимы с LGA 1155 новых процессоров, что позволит не покупать новую систему охлаждения.

Процессоры Xeon E3 (припой) и Xeon E3 v2 (гибкий термоинтерфейс) не требуют специальных чипсетов и могут работать на материнских платах с любыми наборами логики Intel шестидесятой и семидесятой серии. Однако существуют рабочие станции которые имеют ограниченную поддержку процессоров Intel Core.

Sandy Bridge 

Поддержку как процессоров Sandy Bridge (32 нм), так и Ivy Bridge с разъёмом Socket H2 с принудительным обновлением BIOS обеспечивают все чипсеты, кроме Q65, Q67 и B65.

Sandy Bridge официально поддерживают память до DDR3-1333, однако на практике успешно работали с памятью при скорости до DDR3-2133.

USB 3.0 не поддерживается ни одним чипсетом — поддержку USB 3.0 производители материнских плат организуют с помощью сторонних микросхем.

Ivy Bridge 
Все материнские платы с чипсетами, поддерживающие Ivy Bridge (22 нм), также поддерживают процессоры Sandy Bridge. Процессоры семейства Ivy Bridge изначально официально поддерживают оперативную память вплоть до DDR3-1600 (тогда как Sandy Bridge всего до DDR3-1333).
Владельцы чипсетов для Ivy Bridge также могут использовать разгон для процессоров К-серии.

1 Базовая опорная частота, которая путём умножения на множитель формирует рабочую частоту.

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 Список чипсетов Intel

Примечания

Ссылки 
 Один из первых обзоров инженерного образца Sandy Bridge на русском языке на u-sm.ru
 Ошибка в чипсетах Intel 6-й серии // IXBT.com

Разъёмы микропроцессоров